Эстония примет участие в конкурсе песни «Евровидение-2023» в Ливерпуле, Великобритания. Эстонская телекомпания Eesti Rahvusringhääling (ERR) организует национальный финал Eesti Laul 2023, чтобы отобрать эстонскую заявку на конкурс 2023 года.

Предыстория 

До конкурса 2023 года Эстония участвовала в конкурсе песни «Евровидение» двадцать семь раз с момента своего первого участия в 1994 году, выиграв конкурс в 2001 году с песней «Everybody» в исполнении Танела Падара, Дэйва Бентона и 2XL. После введения полуфиналов в 2004 году, Эстонии на данный момент удалось восемь раз пройти в финал. В 2022 году «Hope» в исполнении Стефана прошла в финал, где она заняла 13-е место.

Эстонская национальная телекомпания Eesti Rahvusringhääling (ERR) транслирует мероприятие на территории Эстонии и организует процесс отбора для участия страны. ERR подтвердила участие Эстонии в конкурсе песни «Евровидение-2023» 1 августа 2022 года. С момента их дебюта эстонская телекомпания организовала национальные финалы, которые включают соревнование между несколькими исполнителями и песнями, чтобы отобрать Эстонию для участия в конкурсе песни «Евровидение». Конкурс Eesti Laul проводится с 2009 года с целью отбора участников из Эстонии, а 13 сентября 2022 года ERR объявила об организации конкурса Eesti Laul 2023 с целью отбора национальных участников 2023 года.

Национальный отбор 
Eesti Laul 2023 станет пятнадцатым выпуском эстонского национального отбора Eesti Laul, в ходе которого будет отобрана заявка Эстонии на участие в конкурсе песни «Евровидение-2023». Конкурс состоит из двадцати работ, которые соревнуются в двух полуфиналах 12 и 14 января 2023 года, ведущих к финалу из двенадцати песен 11 февраля 2023 года. Все три шоу будут транслироваться на Eesti Televisioon (ETV), на ETV+ с русскими комментариями, по радио на Raadio 2, а также транслироваться онлайн на официальном сайте вещателя. err.ee.

Формат 
Формат соревнований включает в себя два полуфинала 12 и 14 января 2023 года и финал 11 февраля 2023 года. В каждом полуфинале участвовало по десять песен, и пять лучших из каждого полуфинала прошли квалификацию. Результаты полуфиналов были определены комбинацией 50/50 голосов профессионального жюри и общественного телеголосования за первые четыре отборочных турнира, а также второго раунда общественного телеголосования за пятый отборочный турнир. Телезрители также выберут две песни из оставшихся не прошедших отбор участников обоих полуфиналов, чтобы завершить состав из двенадцати песен в финале. Песня-победитель в финале будет выбрана в ходе двух раундов голосования: по результатам первого тура будут выбраны три лучшие песни с помощью комбинации 50/50 жюри и общественного голосования, в то время как второй тур (суперфинал) определит победителя исключительно путем общественного телеголосования.

Участники 
13 сентября 2022 года ERR открыла период подачи заявок для артистов и композиторов, которые могут отправлять свои работы до 20 октября 2022 года через онлайн-платформу для загрузки. Каждый исполнитель и автор песен мог представить максимум пять работ. Иностранное сотрудничество было разрешено при условии, что 50 % авторов песен были эстонцами. Также был введён сбор за песни, представленные на конкурс: 50 евро за песни на эстонском языке и 100 евро за песни на других языках; оба сбора были удвоены за заявки, поданные с 17 октября 2022 года. К установленному сроку было получено 217 заявок, из которых 92 были на эстонском языке. Жюри из 16 человек отобрало 20 полуфиналистов из представленных материалов, и выбранные песни были объявлены во время развлекательной программы ETV Ringvaade 1 и 2 ноября 2022 года. В состав отборочного жюри входили Ахто Круусманн, Алар Коткас, Андрес Алясте, Карола Мадис, Ингрид Котла, Яника Силламаа, Карл-Эрик Таукар, Кристийна Краус, Ленна Куурмаа, Маргус Камлат, Марта Пюсса, Отт Лепланд, Роберт Линна, Сильвер Ласс, Саймон Джей и Вайдо Паннель. Первоначально предполагалось, что группа Wiiralt исполнят свою запись «Salalik» вместе с Ultima Thule, но последняя группа распалась после смерти её участника Рихо Сибула в ноябре 2022 года.

Среди соревнующихся артистов был участник конкурса песни «Евровидение» Робин Юхкенталь, который представлял Эстонию в 2010 году в составе группы Malcolm Lincoln вместе с Manpower 4. Андрес Киппер (участник Meelik), Аннетт и Фреди, Бонзо, Элиза Кольк, Ингер, Йосеп Ярвесаар [и др.] (участник Bedwetters), Карл-Кристьян Кинги [и др.] (участник Bedwetters), Меэлик Самел [и др.] (участник Meelik), Миа, Сисси и Wiiralt участвовал в предыдущих выпусках Eesti Laul. Песня для Элизы Кольк написана Стигом Ряста, который представлял Эстонию в 2015 году, а песня для M els написана в соавторстве со Стефаном Айрапетяном, который представлял Эстонию в 2022 году. Запись Янека написана Хьетилем Мёрландом, который представлял Норвегию в 2015 году.

Полуфиналы 
Два полуфинала состоялись 12 и 14 января 2023 года в Viimsi Artium в Виймси, хозяевами которых были Тынис Ниинеметс и Грете Кулд. В каждом полуфинале десять песен боролись за первые четыре места в финале, исход которого определялся комбинацией голосов жюри и общественного телеголосования, а остальные участники отборочного тура определялись дополнительным телеголосованием между оставшимися участниками, не прошедшими отбор. В жюри, проголосовавшем в полуфинале, были Элерин Тийт, Биргит Саррап, Грете Пайа, Ева Палм, Индрек Вахео, Аарне Салувеер, Яан Татте-младший. Тоомас Оллюм, Данель Пандре, Сандра Ашилеви и Йон Микивер.

В дополнение к выступлениям участников выступали группа Minimal Wind с Яникой Силламаа, которая представляла Эстонию на конкурсе песни Евровидение 1993, дуэт Chlicherik и Mäx, а также ведущие Тынис Ниинеметс и Грете Кулд выступили в качестве интервальных номеров в первом полуфинале, в то время как певцы Грете Пайа, Свен Лыхмус, Керли Кыйв с Кристьяном Ярви и Ясмин выступили в качестве интервал=акта во втором полуфинале.

Дополнительный отбор 
Ещё одно телеголосование было проведено между участниками, не прошедшими отбор в полуфиналах, чтобы выбрать ещё двух финалистов. Голосование проходило с 15 по 16 января 2023 года, и два победителя были объявлены во время развлекательной программы ETV Ringvaade 16 января.

Финал 
Финал состоится 11 февраля 2023 года в таллиннском ледовом дворце «Тондираба», хозяевами которого станут Тынис Ниинеметс и Грете Кулд.

Евровидение 2023 
Согласно правилам «Евровидения», все страны, за исключением принимающей страны и «Большой пятёрки» (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), должны пройти отбор в одном из двух полуфиналов, чтобы побороться за выход в финал; десять лучших стран из каждого полуфинала — окончательный переход к финалу. Европейский вещательный союз (ЕВС) разделил страны-участницы на шесть разных групп на основе схемы голосования на предыдущих конкурсах, причем страны с благоприятной историей голосования были помещены в одну группу. 31 января 2023 года была проведена жеребьёвка, в результате которой каждая страна попала в один из двух полуфиналов, а также в какой половине шоу они выступят. Эстония попала во второй полуфинал, который состоится 11 мая 2023 года, и было запланировано выступление в первой половине шоу.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2023»